Gemeinsame Normdatei, control d'autoria internacional mantingut per la Biblioteca Nacional d'Alemanya
 Gesta Normannorum Ducum, crònica sobre els ducs de Normandia escrita per Guillem de Jumièges el 
 Presa de terra (de l'acrònim del nom anglès Ground), connexió d'un circuit elèctric amb el sòl